Пасха́льная Агада́ (реже встречается также произношение Хаггада) ( хагада́ шель пе́сах, также  агада́ шель пе́сах) — сборник молитв, благословений, комментариев к Торе и песен, прямо или косвенно связанных с темой исхода из Египта и ритуалом праздника Песах. Чтение пасхальной Агады в ночь праздника Песах (с 14 на 15 нисана) — обязательная часть седера. В иудейском нусахе пасхальную Агаду зачитывали все семь дней праздника псалмом 126, что подтверждено находками каирской генизы. Пасхальная Агада написана по-арамейски целиком, благословение на омовение рук произносили «аль рхи́цат йадáйм».

История создания Агады 
Пасхальная Агада основана на галахической традиции регламентации пасхальной ночи (Псах. 10) и отражает влияние распространённой в древности культуры праздничных торжественных застолий. Одна из важных заповедей — помнить об исходе из Египта (Втор. 16:3) повсеместно и постоянно, однако в ночь седера существует особая обязанность рассказывать о нём.

Структура Агады 
Пасхальная Агада состоит из рассказа об освобождении из египетского рабства и упоминания о заповедях Песаха.
Основная часть Агады — это рассказ о египетском рабстве, освобождении от него и чудесах, сопровождавших освобождение. Рассказ этот основывают на четырёх стихах из книги Второзаконие 26:5-8. Стихи эти являются частью текста, который должен был произноситься евреем при принесении первых плодов урожая в Храме. Развёрнутый комментарий этих стихов и составляет большую часть пасхальной Агады.

Агада содержит также упоминание трёх заповедей первой ночи Песаха: пасхальной жертвы, мацы и марора. Упоминание об этих заповедях является обязательной частью седера.

В Агаде также упомянуто о заповеди рассказывать о выходе из Египта в первую ночь Песаха.

См. также 
 «Эход ми иодея»
 «Хад Гадья»
 «Птичья Агада»

Примечания

Ссылки 
 
 Агада пасхальная
 Обзор статей по теме «Пасхальная Агада»
 Структура Пасхальной Агады 
 Пасхальная Ѓагада, законы и обычаи — рав Элиэзер Меламед